El término capororoca, de origen guaraní (ka'a, "planta" y pororog, '"estallar"), puede referirse a:

 Myrsine laetevirens, árbol del Cono Sur.
 Rapanea lorentziana, árbol del Cono Sur.
 Coscoroba coscoroba, ave del Cono Sur.

Enlaces externos